Първа македонска футболна лига 2006/07 е петнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 6 август 2006 г. до 27 май 2007 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Победа.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за оставане

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони